Luiz Gonzaga Ramlow (Santo Amaro da Imperatriz, ) é um escritor brasileiro.  

Faz parte do grupo de fundadores da Academia Santoamarense de Letras, sendo o seu primeiro presidente, cumprindo dois mandatos consecutivos. É também professor ligado às atividades da igreja local.

Seu Gonzaga, que começou a escrever com oito anos de idade, é autor do livro A Baga do Gonzaga, lançado em 1997. Fazem parte do seu universo as injustiças sociais, a fome, a corrupção, os desajustes familiares e as agressões ambientais, sem deixar de cantar as belezas e recantos de sua terra natal.

Escritores de Santa Catarina
Naturais de Santo Amaro da Imperatriz